Шве́дское линне́евское о́бщество () — научная некоммерческая организация в Швеции, занимающая распространением знаний о жизни и вкладе в науку выдающегося шведского естествоиспытателя и медика Карла Линнея (1707—1778). Общество поддерживает интерес к его научного наследию, способствует сохранению памяти о Линнее.

Деятельность 
Общество было образовано в  по инициативе   23 мая 1917 года — в день 210-летия Линнея.

Первым президентом Общества стал потомок Карла Линнея, зоолог, профессор Тюко Тульберг, он оставался на этом посту до своей смерти в 1920 году. Вторым президентом стал профессор Эрик Мюллер (в 1920—1923). По состоянию на 2016 год пост президента Общества занимала .

Одним из масштабных проектов, реализованных Шведским линнеевским обществом вскоре после своего создания, стала реконструкция старого университетского сада Уппсальского университета, которым в своё время руководил Линней. Общество выкупило территорию сада и в 1918—1923 годах восстановила его в соответствии с детальным описанием, имевшимся в работе Карла Линнея Hortus Upsaliensis («Уппсальский сад»). Позже сад был возвращён университету, в то время как  в профессорском доме, в котором жил Линней, остался под управлением Общества. Восстановленный сад теперь носит имя Сад Линнея ().

Центральный офис Общества находится в Уппсале.

Общество издаёт ежегодник Svenska Linné-Sällskapets Årsskrift («Ежегодник Шведского линнеевского общества»).

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Svenska Linné-sällskapet
 Svenska Linnésällskapets webbplats

Научные организации, базирующиеся в Швеции
Линнеевские общества
Организации, основанные в 1917 году
Некоммерческие организации Швеции
Научные общества Швеции